Starčevo je lahko:
 Starčevo, naselje v  Srbiji
 Starčevo, Petrovac na Mlavi, naselje v Srbiji
 Starčevo (otok), črnogorski otok v Skadarskem jezeru